Fabriciana taura är en fjärilsart som beskrevs av Johannes Karl Max Röber 1896. Fabriciana taura ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
taura